Glavan peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Главан) :
Glavan, village bulgare de l'obchtina de Silistra, situé dans l'oblast de Silistra ;
Glavan, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.

Damir Glavan (né en 1974), joueur croate de water-polo